Бедные-несчастные ():

 «Бедные-несчастные» — книга Аласдера Грея 1992 года.
 «Бедные-несчастные» — фильм Йоргоса Лантимоса 2022 года, основанный на книге Аласдера Грея.

Страницы значений по алфавиту
Страницы значений:Фильмы
Страницы значений:Литературные произведения